Il singolare del torneo di tennis ATP Taipei 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Brian Teacher 6-7, 6-3, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Brian Teacher (finale)
 Pat Du Pré (quarti di finale)
 Kim Warwick (primo turno)

 Tim Gullikson (quarti di finale)
 Peter Rennert (secondo turno)
 Assente
 Ferdi Taygan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Taipei 1980